Jaramogi Oginga Odinga – politico keniota
 Norm Odinga – ex calciatore ed ex giocatore di calcio a 5 canadese
 Raila Odinga – politico keniota